Giuseppe Dipasquale (1963) – regista e commediografo italiano
 Luigi Dipasquale (1980) – calciatore italiano, da non confondere con il calciatore quasi omonimo Luigi Di Pasquale (1919)
 Nello Dipasquale (1969) – politico italiano
 181241 Dipasquale – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Di Pasquale
Pasquale (disambigua)